Cilacap (regentschap), een regentschap in het zuidwestelijke deel van de Indonesische provincie Midden-Java
 Cilacap (plaats), hoofdplaats van bovengenoemd regentschap
 Station Cilacap, een spoorwegstation in bovengenoemde plaats